Каса́до () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Касадо, Гаспар (1897—1966) — испанский (каталонский) виолончелист и композитор.
 Касадо, Пабло (род. 1981) — испанский политик.
 Касадо, Рауль Арсенио (1929—2010) — католический прелат, архиепископ Тукумана с 15 июня 1994 года по 8 июля 2010 года.
 Касадо, Сехисмундо (ум. 1968) — организатор переворота в стане республиканцев во время Гражданской войны в Испании
 Касадо, Хосе (род. 1986) — испанский футболист, защитник «Альмерии».

Составные фамилии 
 Эрас-Касадо, Пабло (род. 1977) — испанский дирижёр.
 Эрранс Касадо, Хулиан (род. 1930) — испанский куриальный кардинал, опусдеист.

Прочее 
 Касадо — остров в Японии.
 Пуэрто-Касадо — город и центр одноимённого округа в департаменте Альто-Парагвай.
  (Kasado-class minesweeper) — тральщики.
  — тральщик JDS Kasado, MSC-604.